Admiraal Evertsen (1803), een Nederlandse kanonneerschoener.
 Admiraal Evertsen (1808), een Nederlands linieschip.
 Zr.Ms. Evertsen (1857), een Nederlands fregat (stoom aangedreven).
 Hr.Ms. Evertsen (1896), een Nederlands pantserschip.
 Hr.Ms. Evertsen (1929), een Nederlandse torpedobootjager van de Admiralenklasse.
 Hr.Ms. Evertsen (1946) (ex Scourge), een Nederlandse torpedobootjager van de Evertsenklasse.
 Hr.Ms. Evertsen (1967), een Nederlands fregat van de Van Speykklasse.
 Zr.Ms. Evertsen (2005), een Nederlands fregat van de De Zeven Provinciënklasse.